Manfredi (Argentina)
 Manfredo (Lord Byron)

Desambiguações de topônimos